

Gramado est une municipalité de l'État du Rio Grande do Sul
 Gramado dos Loureiros est une municipalité de l'État du Rio Grande do Sul
 Gramado Xavier est une municipalité de l'État du Rio Grande do Sul

Homonymie de toponyme